Cilengkrang (Cilengkrang), een plaats in Indonesië
Cilengkrang (Wado), een plaats in Indonesië
Cilengkrang (Waled), een plaats in Indonesië